Le district de Beilin (北林) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Le district de Beilin (碑林) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.

Homonymie de toponyme